José Antonio Torrealba Acevedo, mais conhecido como José Torrealba (Acarigua, 13 de junho de 1980) é um futebolsita venezuelano. Mede 1,74cm e pesa 74kg.
Atua como atacante e atualmente joga no Kaizer Chiefs Football Club.

Ligações externas 
www.ogol.com.br 

Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Estudiantes de Mérida Fútbol Club
Futebolistas do Deportivo Táchira Fútbol Club
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Futebolistas do Kaizer Chiefs Football Club
Futebolistas do Club Deportivo Mineros de Guayana
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007